Гура Ваиј има више значења:

 Гура Ваиј (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Гура Ваиј (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Гура Ваиј (Ракова), насеље у округу Бакау у Румунији
 Гура Ваиј (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Гура Ваиј (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Гура Ваиј (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Гура Ваиј (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Гура Ваиј (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Гура Ваиј (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Гура Ваиј (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Гура Ваиј (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Гура Ваиј (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Гура Ваиј (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији